Leonore ist

 ein weiblicher Vorname, siehe Leonore
 der Name der Urfassung der Oper Fidelio von Ludwig van Beethoven
 eine Ballade von Gottfried August Bürger
 eine Oper von  Rolf Liebermann, siehe Leonore 40/45